Skardupönen ist der deutsche Name mehrerer ostpreußischer Orte im Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad:
 Skardupönen, 1938–1946 Matzrode, Kreis Gumbinnen, ab 1946: Charitonowka, untergegangener Ort im Rajon Gussew
 Skardupönen, Kirchspiel Aulowönen, 1938–1946 Klingen (Ostpr.), Kreis Insterburg, ab 1946: Wologodskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Skardupönen, Kirchspiel Pelleningken, Kreis Insterburg: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Skardupönen, 1938–1946 Scharden, Kreis Tilsit-Ragnit, ab 1946: Scherstnjowo, untergegangener Ort im Rajon Neman

Siehe auch:
 Alt Skardupönen, 1938–1946 Königsfeld, Kreis Pillkappen/Schloßberg: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Neu Skardupönen, 1938–1946 Grenzwald, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Pugatschowo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk